Niemcy:
 Hau – dzielnica Wiehl

Osoby:
 Lene Hau – duńska fizyk
 Woldemar Hau – niemiecki malarz

Inne:
 HAU – kod IATA Portu lotniczego Haugesund

Zobacz też:
 Bedburg-Hau